Les veines métatarsiennes dorsales (ou veines interosseuses dorsales du pied) sont des veines qui drainent le métatarse du pied. Elles se terminent dans l'arcade veineuse dorsale du pied.

Notes et références 

 

Veine du membre inférieur